

Patronymes 
Krassilnikov (masculin ; ) ou Krassilnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievgueni Krassilnikov (1965-2014), joueur de volley-ball soviétique
 Rem Krassilnikov (1927-2003), militaire et espion soviétique

Patronyme russe